Glechner ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Glechner (1916–2004), österreichischer Schriftsteller
 Walter Glechner (1939–2015), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Glechner (* 1951), österreichischer Maler und Autor